Sportdorp (Rotterdam), een wijk in Rotterdam
 Sportdorp (Hoofddorp), een wijk in Hoofddorp